Gustavo Adolfo Aciar conocido artísticamente como Mustafá Yoda es un MC argentino nacido en Buenos Aires. Es el fundador del sello discográfico Sudamétrica, que organiza los torneos de freestyle argentino "A Cara de Perro Zoo".

Es reconocido en la escena hip-hop de Argentina debido a su rap conciencia, mostrando su sufrimiento en la pobreza y el barrio con metáforas y crudeza.

Trayectoria 
Cantante de rap argentino, distinguido como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Ganador de las dos primeras batallas nacionales de Freestyle Argentino (2002 y 2003) en Córdoba, sus contribuciones trascendieron el ámbito del hip hop y se convirtió en el artista revelación de Rap de la escena local. Protagonizó el mayor crossover del rap underground argentino en las colaboraciones con artistas del folclore, no solo con la realización del masivo encuentro “Payadores vs. Raperos” en 2014, sino porque además fue el único rapero en ser juez en una competencia de payadores.  Oriundo del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, se inició en la adolescencia con la composición de sus primeros temas. En 1998 formó parte del grupo “La Organización” un trío del rap nacional junto a Apolo Novax y Chilli Parker, con quienes editó en el 2000 el disco pirata La diferencia, producido por Apolo Novax y Coproducido por Juan Data, un material con siete tracks del underground local. Entre ellos se encuentra "Dicen", que más tarde volverían a grabar para el álbum "Cuentos de chicos para grandes".

Mientras lanzaba el disco, Mustafa daba los primeros pasos en la gestación de Sudametrica, primero como crew y sello independiente, hoy como referencia  y usina de talentos de la cultura hip hop argentina. Ideólogo de grandes proyectos, recorrió un largo camino artístico. Rapero, productor artístico y musical, productor de eventos, mánager y emprendedor cultural. hoy un referente Latinoamericano . Su carrera solista dio el primer paso formal en mayo de 2004 cuando lanzó "Cuentos de Chicos para Grandes", un disco con el que debutó Sudametrica Entertainment y que fue elegido por la revista Rolling Stone de Argentina como uno de los 50 mejores del año. Ese mismo año, participó como juez de la Batalla de los Gallos, para la edición argentina y española. Durante su estadía en España, participó como invitado en el disco de Juaninacka, "El Hombre" (en CD y vinilo). Fueron años de intensa gira nacional e internacional, de construcción colectiva y de fuertes proyectos. En el año 2006 editó su primer vinilo del hip hop, "Prisma El Elemental". En 2008 salió a la luz “Imaquinar”, una colaboración entre el rapero y Dj Manuvers. Con una vertiginosa agenda de shows nacionales (recorrió todo el país en sus giras) e internacionales (España, Portugal, México, Venezuela, Colombia, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay entre otros) los siguientes años Mustafa Yoda se dedicó a producir y relanzar nuevas voces. Dedicado de lleno a la producción artística y cultural, al mando de Sudametrica Entertainment, lanzó en 2009 un compilado de hip hop argentino, Sacando Agua del Desierto; en 2011 “Fabrica de Memorias” el primer disco del dúo Armamentales. En 2012 volvió a estudios para dar vida a “Mustafa Yoda & Los Métricos” con el disco “La Poderosa”. A lo largo de su trayectoria artística realizó contribuciones en el reggae local, el ska y el rock (colaboraciones en 2008 y 2012). Consolidado en su rol de M.C.(Maestro de Ceremonias). La Batalla de Gallos y luego la competición mejorada con “A Cara de Perro Zoo” le permitieron recorrer el país y el continente en busca de los mejores y nuevos talentos del género. Esto enriqueció su trabajo y amplió su mirada. Productor, emprendedor, ocupado siempre en entregar productos artísticos de la máxima calidad, tiene en su haber varios videoclips: “El niño” (2008), “Documental Rosario” (2008), “Sonata introductoria” (2009), “Rondas nocturnas” (con Juaninacka) (2009), “El indio pícaro” (2010), “Espera” (2010), “El hombre bueno que fue al infierno ( 2012 ) Traccion a sangre ( 2019 ) Loros cotorrean ( 2019). Además produjo el documental “A Cara De Perro Zoo – La Película” (2011) y la serie de TV “Respuesta Hip Hop”. En el devenir de su carrera artística, su rol de rapero dio paso al de gestor cultural. Abocado de lleno a los proyectos culturales fue corriéndose del centro del escenario para posicionarse como el alma mater de los emprendimientos más importantes de la cultura hip hop de Argentina y convietiendose en referencia inducutible como activista en habla hispana,creó los talleres de rima en Argentina en el año 2010 y taller de 4 elemtnos impartido por primera vez en la escuela Creciendo juntos (Moreno) durante 2 años.De su experiencia artística surgió su vocación social. Convencido de que el rap es una herramienta para la transformación e inclusión social se dedicó en los últimos años al dictado de talleres, clínicas y seminarios intensivos en todo el país y Latinoamérica. Recorrió todas las provincias argentinas compartiendo y enseñando el arte de la libre expresión. Su métrica explosiva, sus rimas ácidas y el pensamiento potente y espontáneo sembraron una gran capacidad de escucha y atención social. Convocado por la realidad de los niños y jóvenes argentinos, generó múltiples espacios de participación, pertenencia, superación y disfrute juvenil. Los “Talleres Hip Hop: inclusión social”, el Galpón Joven de Tecnopolis y la Intervención “Néctar Cultura Hip Hop” conocido por muchos como la casa del hip hop Argentino que marcaria un antes y un después en la cultura local, ele spacio nectar estaba ubicado en tecnopolis,durante el período del 2014 al 2016 fue el ideologo y director de un seleccionado de grandes referentes de la escena Argentinaconformado por Apolo Novax(Koxmoz) Kodigo, Dj Pharuk,Bboy tor2,Bboy Jhonny Breaker,bboy colorex,bboy galone, Bgirl Carito,Bgirl Oli, bGirl Cielo (super poderosas crew) entre otros referentes son muestras de esta tarea desempeñando el rol de Director artístico. Intervenciones multitudinarias en CEDEM 2 - 3 de febrero.En noviembre de 2019 lanzó " tormenta en el Hormiguero" con participaciones estelares de Aczino, 9th PRINCE (Wu tang clan) y el maestro payador Emanuel Gabotto. Actualmente está trabajando como productor en su quinto disco solista con fecha de lanzamiento a finales de 2022 y ensayando con su nueva banda de músicos.

Con La Organización 
 "La diferencia" (LP) (Independiente, 2000)

Con Sudametrica 
 "Sacando agua del desierto" (LP) (Sudametrica, 2009)

En solitario 

 "Cuentos de chicos para grandes" (LP) (Sudametrica, 2004)
 "Prisma El Elemental" (LP) (Sudametrica/Bajo Tierra Records, 2006)
 "Imaquinar" (LP) (Sudametrica, 2008)
 "La Poderosa" (LP) (Sudametrica, 2012)  Tormenta en el Hormiguero ( Sudametrica 2019 )

Videografía 
 El niño (2008)
 Documental Rosario (2008)
 Sonata introductoria (para Sacando agua del desierto, Sudametrica) (2009)
 Rondas nocturnas (con Juaninacka) (2009)
 Espera (2010)
 El hombre bueno que fue al infierno (2013)
 Acostumbrados al Bardo (2018)
 Tracción a Sangre (2019) Esos loros cotorrean ( 2019 )
 Esos Loros cotorrean (2019)

Colaboraciones 
 Juaninacka "Un sueño y un café" (2004)
 Hazhe "Que el rap hable por mí" (2010)
 Akil Ammar "Somos más" (2012)
[Dread Mar I ]] "EL Fuego " (2012)
Muelas de Gallo ( 2019 )
Aczino ( 2019 )
9 th Prince ( Killarmy - Wu tang clan - 2019 )
Emanuel Gabotto ( 2019 )

Referencias

Enlaces externos 
 Página de Facebook
 https://www.instagram.com/mustafayodaog/
 Verano de emociones - Entrevista a Mustafá Yoda

Hip hop de Argentina
Raperos de Argentina